Carlo de’ Medici ist der Name folgender Personen:

Carlo di Cosimo de’ Medici (1428/1430–1492), unehelicher Sohn von Cosimo de’ Medici
Carlo di Ferdinando de’ Medici (1595–1666), italienischer Kardinal und Bischof

en:Carlo de' Medici